Le drive-in ou ciné-parc est au cinéma un type de salle apparu en 1933 dans laquelle les spectateurs regardent les films assis dans leur voiture.
 Par analogie, drive-in est une mauvaise adaptation de l'expression anglaise drive-through et désigne l'activité de service au volant proposée par de nombreuses enseignes de restauration rapide depuis la fin des années 1940. Ce concept consiste à demander la préparation de ses courses à distance et à les récupérer au volant une fois prêtes. Le drive-in est maintenant plus simplement appelé « drive ».